Елизавета Андрияновна Гречишникова (, ) — российская легкоатлетка. Победитель и призёр чемпионата России 2009. Участник чемпионата мира 2009 года, Олимпийских игр 2012 года.

Биография 
Обучалась в школе-интернате спортивного профиля олимпийского резерва. В 2006 году окончила Башкирский государственный педагогический университет (факультет физической культуры). Имеет звание мастера спорта по лёгкой атлетике, мастера спорта России международного класса, старшего сержанта полиции.

Тренеры — М. Л. Храмов, Г. В. Гречишников.

Супруг — Гречишников, Григорий Валентинович (род. 8 декабря 1980 года в Берсеневке), многократный победитель и призёр всероссийских соревнований по служебному двоеборью. Мастер спорта. Окончил Уфимский юридический институт МВД РФ, капитан полиции.

На Олимпиаде в Лондоне выступала на дистанции 10000 метров и с результатом 32:11.32 заняла 19-е место в финале.

Дисквалификация 
В мае 2018 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на два года Елизавету Гречишникову. После перепроверки допинг-проб у спортсменки обнаружен запрещенный стероид туринабол. Срок дисквалификации начинается с 18 мая 2017 года.

Ссылки 
 
 http://www.rusathletics.com/sbo/athletes.4195.htm
 http://www.trackandfield.ru/people.php/althlets/details/id3028, http://www.rusathletics.com/sbo/athletes.4195.htm результаты

Примечания 

Выпускники Башкирского государственного педагогического университета
Мастера спорта России международного класса
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Спортсмены Уфы
Спортсмены Саранска
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил